HUWE1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 374 амінокислот, а молекулярна маса — 481 891.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як пошкодження ДНК, репарація ДНК, убіквітинування білків, диференціація. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки